Hünengrab steht für:
 Großsteingrab, megalithische Grabanlage
 Hünengrab (Heraldik), ein Wappenmotiv
 Das Hünengrab, eine Erzählung von Ursula K. Le Guin von 1976, siehe Orsinien#Das Hünengrab